Закоя́н () — армянская фамилия.

Известные носители 
 Закоян, Рачик Амаякович (1922—2003) — советский агроном и табаковод, Герой Социалистического труда.
 Закоян, Рудольф Оганесович (1930—2000) — советский учёный-агроном, партийный и государственный деятель.